República d'Hongria o Hongria, actual república de l'Europa central 
 República Popular d'Hongria, república comunista 
 República d'Hongria (1946–1949), república parlamentària establerta breument després de la dissolució del Regne d'Hongria el 1946.